Кировская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Киров:

 Кировская ТЭЦ-1
 Кировская ТЭЦ-3
 Кировская ТЭЦ-4
 Кировская ТЭЦ-5